Скородумка — деревня в Болховском районе Орловской области. Входит в Злынское сельское поселение. Население —  чел. ().

География 
Деревня находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности. Расположена на берегу реки Нугрь.

Уличная сеть представлена одним объектами: Луговая улица.

Географическое положение: в 13 километрах от районного центра — города Болхов, в 44 километрах от областного центра — города Орёл и в 290 километрах от столицы — Москвы.

Часовой пояс

Климат близок к умеренно-холодному, количество осадков является значительным, с осадками даже в засушливый месяц. Среднегодовая норма осадков — 627 мм. Среднегодовая температура воздуха в Болховском районе — 5,1 ° C.

Население 
Проживают (на 2017—2018 гг.) 8 жителей в семи дворах, один — от 18 до 30 лет, один — от 30 до 50 лет, четверо — от 50 до 60 лет и трое — старше 60 лет.

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляют 42,9% (3 чел.), женщины — 57,1% (4 чел.).

Инфраструктура 
Нет данных.

Транспорт

Примечания 

Населённые пункты Болховского района